Пик Кан-Гранде () представляет собой наиболее примечательный острый пик-некк Сан-Томе и Принсипи. Пик находится на юге острова Сан-Томе в национальном парке Обо к западу от поселка , северо-западу от поселка Вилла Ирен и к северу от поселка Монте-Марио. Резко поднимается на высоту более 370 м над окрестностями, общая высота 668 м над уровнем моря.

Часть горы сформирована магмой, выходившей из жерла активного вулкана. Вулканический горный хребет, частью которого была когда-то гора, теперь полностью разрушился. По высоте гора находится на 37-м месте из всех гор Сан-Томе и на 42-м в списке гор Сан-Томе и Принсипи.

Впервые восхождение на гору было совершено в 1975 году португальскими альпинистами.

Примечания 

География Сан-Томе и Принсипи
Щитовые вулканы
Вулканы Африки